Cot Keumudee (Woyla), een plaats in Indonesië
Cot Keumudee (Peusangan), een plaats in Indonesië